„Archimède” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Archimède” – awizo typu Espadon z lat 60. XIX wieku, w służbie w latach 1861–1883
 „Archimède” (Q73) – okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 „Archimède” (Q142) – okręt podwodny typu Redoutable z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów